Wollek ist der Nachname folgender Personen:

 Bob Wollek (1943–2001), französischer Automobilrennfahrer
 Carl Wollek (1862–1936), österreichischer Bildhauer
 Richard Wollek (1874–1940), österreichischer Politiker

Siehe auch:
 Volek